Graceland kan syfta på:

Graceland – ett hus, berömt för att Elvis Presley bodde där
Graceland (album) – ett album av Paul Simon